Reisoli peut faire référence à:

Patronymie
 Ezio Reisoli (1856-1927) est un général italien
 Gustavo Reisoli (1887-1955) est un historien, écrivain, journaliste et général italien.